

Antiquité
Plusieurs conflit ont opposé la République romaine et le Royaume de Macédoine :

 Première guerre macédonienne, entre 215 et 205 ;
 Deuxième guerre macédonienne, entre 200 et 196 ;
 Troisième guerre macédonienne, entre 171 et 168 ;
 Quatrième guerre macédonienne, entre 150 et 148.

Pour un aperçu sur l'ensemble de ces conflits, voir l'article Guerres de Macédoine.

Période contemporaine
 Guerre de résistance en Macédoine, de 1941 à 1944 ;
 Guerre civile de Macédoine, en 2001.